Dusky (englisch für düster, dämmrich, dunkelhäutig) ist Namensbestandteil von:

 Dusky (Band), britisches Duo für elektronische Musik
 Dusky Dolphin, englische Bezeichnung für den Schwarzdelfin
 Dusky Ledge, Berggrat in der Britannia Range, Antarktika
 Dusky Ridge, Gebirgskamm in der Britannia Range, Antarktika
 Tamatea / Dusky Sound, Meeresarm im Südwesten der Südinsel Neuseelands